Plaats in Indonesië
 Ulakan (Manggis), een plaats in het bestuurlijke gebied Karangasem in de provincie Bali
 Ulakan (Ulakan Tapakis), een plaats in het bestuurlijke gebied Padang Pariaman in de provincie West-Sumatra